Knut Göransson Posse kan syfta på:

 Knut Posse (1592–1664)
 Knut Posse (1645–1714)